Колодєєв Ілля Вікторович (* 1997) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Колодєєв Микола Іванович — заслужений тренер України з легкої атлетики.
 Колодій Федір Олександрович (також Колодєєв) (1872—1920) — український військовий діяч, генерал-поручник УНР.

Див. також 
 Колодій